КСП «Лимож» — французский баскетбольный клуб из города Лимож.

О клубе 
Один из известнейших клубов Франции в Европе был образован в далеком 1929 году. Свою популярность начал получать в начале 1980-х, когда впервые выиграл национальное первенство и европейский турнир Кубок Корача.

Свою первую громкую победу на европейской арене отпраздновал в 1988 году, выиграв Кубок Кубков, в финале обыграв известнейший «Ховентут» со счётом 96-89, а через 5 лет праздновал самый громкий успех в своей и всей клубной истории Франции, победив в Кубке чемпионов.

Побеждая во всех турнирах, неожиданно в 2004 году, клуб объявил себя банкротом и был отправлен в низшие лиги Франции. В сезоне 2009/2010 получил право играть в Лиге Про-А.

Форма

Титулы 
 Кубок Европейских чемпионов (1 раз): 1993
 Чемпион Франции (11 раз): 1983, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1993, 1994, 2000, 2014, 2015
 Кубок Франции (4 раза): 1994, 1995, 2000, 2003
 Кубок обладателей Кубков (1 раз): 1988
 Кубок Корача (3 раза): 1982, 1983, 2000

Сезоны

Текущий состав

Ссылки 
 Официальный сайт

Баскетбольные клубы Франции
Баскетбольные клубы по алфавиту
Участник баскетбольной Евролиги